Le  championnat d'Europe de volley-ball masculin des moins de 21 ans (Juniors) s'est déroulé du 4 au  à Brno et à Tišnov (République tchèque).

Déroulement de la compétition

Tour préliminaire

Composition des groupes

Poule 1 

|valign="top" |

|}
|}

Poule 2 

|valign="top" |

|}
|}

Tour final

Classement 9-12

Classement 5-8

Classement 1-4

Classement final 

1998
Volley-ball masculin des moins de 21 ans
Volley-ball masculin des moins de 21 ans 1998
District de Brno-Campagne
Compétition de volley-ball en Tchéquie
Europe masculin moins 21
Sport en Tchéquie en 1998
Sport en septembre 1998